Le stockage désigne l'action de stocker, de mettre en stock.

Matières stockées

Stockage de liquide

Types de contenus 

Les produits de stockages liquides accueillent des contenus de compositions diverses qui ont généralement une base aqueuse.

Par définition, l’eau en fait partie sous différents degrés de pureté (eau potable, eaux usées…). 

Certains déchets retrouvés dans les industries, le BTP ou encore l’agriculture doivent également être stockés pour supprimer les risques de pollution qu’ils représentent. On y retrouve les lixiviats, digestat ; effluents industriels ou agricoles mais aussi les boues d’épurations. Ces différents éléments sont généralement traités puis rejetés dans la nature ou bien réutilisés dans le cadre d’activités agricoles en tant qu’engrais.

Utilisation 
Le stockage des liquides a des objectifs  différents qui dépendent du contenu stocké :

On peut stocker un liquide :
 pour stabiliser sa composition
 pour attendre sa stabilisation
 temporairement, en attente de traitement

Moyens de stockages 
Citernes (Voir Citerne, Citerne souple et Cuves)

Rayonnages métalliques, palettier, rack de stockage

Stockage de solide

Types de stockage 
Par stockage on peut entendre :

Agricole 
 Stockage des pommes de terre
 Stockage des patates douces
 Stockage des céréales
 Stockage du vin : cave à vin
 Stockage des grumes

Énergie 
 Stockage de l'énergie
 Stockage du pétrole et du gaz
 Unité flottante de production, de stockage et de déchargement
 Stockage de l'hydrogène
 Méthode de stockage de liquides cryogéniques
 Stockage de l'électricité : voir électricité

Climat / effet de serre  
 Stockage du carbone : on parle de puits de carbone (le « lieu » de capture et stockage plus ou moins long et stable du carbone). 

Depuis les années 1990 surtout, on parle aussi d'actions visant à augmenter le stockage, séquestration du dioxyde de carbone et séquestration géologique du dioxyde de carbone, par capture, et piégeage du carbone (en tant que  et gaz à effet de serre susceptible de mettre les équilibres climatique en péril). 

Les concepts de stockage et séquestration font plutôt référence à des  ou semi-naturels (sols prairiaux et agricoles par exemple, et la notion de séquestration est souvent associée à l'idée d'augmentation des capacités naturelles de stockage du carbone), alors que ceux de « piégeage » et « capture » évoquent . Tous ces concepts sont étudiés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat dans ses rapports.

Physique des particules 
 Anneau de stockage

Astronautique 
 Plateforme de stockage externe

En informatique 
 Stockage d'information
 Réseau de stockage SAN
 Serveur de stockage en réseau
 Baie de stockage

Centre de stockage 
 Garde-meuble

Énergie 
 Société mahoraise de stockage des produits pétroliers

Déchets 
 Centre d'enfouissement
 Stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde
 Centre de stockage de l'Aube
 Centre de stockage de Morvilliers
 Centre de stockage de la Manche
 Décharge (déchet)

Conteneur 
 Bac de stockage
 Baril
 Camion-citerne
 Citerne souple

Agricole 
 Silo (stockage)

Énergie 
 Gazomètre

Informatique 
 Disque dur
 Disquette
 Cassette (support de stockage)

Références

ca:Memòria
da:Lager